En , Kawczyn est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kawczyn, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Kawczyn, dans le powiat de Kościan.

 dans d'autres voïvdodies :
 du village de Kawczyn, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Kawczyn, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 du village de Kawczyn, dans la voïvodie de Sainte-Croix.